CPM peut faire référence à :
 Centre de perfectionnement MATCI, au Maroc ;
 Centre Pompidou-Metz, succursale du musée parisien à Metz ;
 Conservatoire populaire de musique, en Suisse ;
 centre de préparation au mariage, en France ;
 Centre de production de Mulhouse, en France ;
 caractères par minute, concernant la dactylographie, en France ;
 Compagnie du Pari Mutuel, organisatrice des paris sur les hippodromes français ;
 Channel PhotoMultiplier, un type de photomultiplicateur ;
 Coalition des partis de la majorité, en Mauritanie ;
 coût pour mille ;
  ;
 Critical path method (en français, méthode du chemin critique) ;
 Cabinet du Premier ministre ;
 Symposium on Combinatorial Pattern Matching.
 Cellular Potts Model (modèle cellulaire de Potts), un modèle de simulation de cellules et tissus
 Centre des planètes mineures

Voir aussi 
 CP/M, système d'exploitation
 CPM 22, groupe de rock brésilien